Jane Chauleur-Ozeel (1879-1965), peintre française ;
 Joseph Chauleur (1878-1965), peintre français, époux de la précédente.